Le langage de description de service RESTful ( RSDL ) est une description XML lisible par la machine et par l'homme des applications Web basées sur HTTP (généralement des services Web REST ).

Le langage (défini par Michael Pasternak lors de son travail sur l'API oVirt RESTful) permet de documenter le modèle de la ou des ressources fournies par un service, les relations entre elles, et les opérations et les paramètres qui doivent être fournis pour les opérations. Il spécifie si les paramètres sont obligatoires ; et décrit les surcharges possibles sous forme de jeux de paramètres.

RSDL est destiné à simplifier la réutilisation des services Web basés sur l'architecture HTTP du Web. Il est indépendant de la plateforme et du langage et vise à promouvoir la réutilisation des applications au-delà de l'utilisation de base dans un navigateur Web par les humains et les machines.

Contrairement à WADL, il se concentre sur la description des URI en tant que points d'entrée autonomes dans l'application qui peuvent être invoqués de différentes manières, ne nécessite pas de traverser les composants URI pour comprendre la structure URI et prend en charge les paramètres de surcharges URI/Headers/body. Cela le rend lisible par l'homme et facilement consommé par les humains et les machines.

Propriétés 

 Autodescriptif : RSDL représente différents URI comme points d'entrée autonomes dans l'application. En suivant les URI des ressources, on peut déterminer quelles méthodes sont disponibles pour les ressources données et comment ces ressources peuvent être consommées.
 Lisible par la machine : Chaque URI dans RSDL contient toutes les informations nécessaires pour générer une requête HTTP à partir de celui-ci, qui peut être facilement consommée en accédant aux composants internes de l'URI.
 Lisible par l'homme : chaque URI dans RSDL contient des attributs "rel" et "description" décrivant la signification de l'opération donnée sur cet URI. Les humains peuvent facilement récupérer toutes les opérations disponibles pour une collection/ressource donnée simplement en localisant différents descripteurs dans le même URI.

Notes et références 

Services web